Chorney ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Chorney (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler
 Taylor Chorney (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler